Екатериновское сельское поселение — муниципальное образование в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Екатериновка.

Административное устройство 
В состав Екатериновского сельского поселения входят:
 село Екатериновка,
 хутор Вареник,
 хутор Выселки,
 село Григорьевка,
 хутор Деркачева,
 хутор Ковыльный,
 хутор Колесников,
 хутор Краснодаровский,
 хутор Малоекатериновка,
 хутор Новопавловский,
 хутор Новосёловка,
 хутор Новоспасовский,
 хутор Харьковский,
 хутор Шрамко.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Матвеево-Курганского района
Приграничные с Украиной районы Российской Федерации